Veltsísta kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lithochórion, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 
 Klimatiá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar